Gérard Benhamou peut désigner :

 Gérard Benhamou, journaliste français ;
 Gérard Benhamou (1947-), homme politique français.

Notes et références